G20 имеет следующие значения:
 Большая индустриальная двадцатка
 Большая развивающаяся двадцатка

 Группа двадцати — творческое объединение бельгийских художников в конце XIX века, организовывавшее выставки художников импрессионистов и постимпрессионистов.

 BMW 3-й серии (G20).